Letnia Uniwersjada 2005
 Zimowa Uniwersjada 2005